Marek Zalewski (ur. 1953) – polski rzeźbiarz
 Marek Zalewski (ur. 1963) – polski duchowny rzymskokatolicki, nuncjusz apostolski w Zimbabwe i Singapurze
 Marek Zalewski (ur. 1970) – polski lekkoatleta, sprinter